Byggegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Byggegölen (Fröderyds socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (6,17 ha)
Byggegölen (Korsberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn